

Botanique 
 Patate douce (Ipomoea batatas), espèce de plantes dicotylédones de la famille des Convolvulaceae
 Beauregard (patate douce), variété cultivée de patates douces originaire des États-Unis
 Cultivar de patates douces, variétés cultivées sélectionnées par les cultivateurs
 Liste de cultivars de patates douces
 Patate douce à chair orange, variétés cultivées de patates douces

Agriculture 
 Culture de la patate douce, culture des régions tropicales et subtropicales
 Culture de la patate douce en Polynésie, histoire de l'introduction, culture et usage
 Patate douce en Chine, secteur le plus important au monde
 Stockage des patates douces, préoccupation très importante pour les producteurs en Afrique et dans les pays en développement

Gastronomie 
 Frite de patate douce, bâtonnets de patates douces cuits par friture 
 Patate douce rôtie, mets de la cuisine d'Asie de l'Est
 Pigment violet de patate douce, colorants alimentaires anthocyaniques
 Soupe de patates douces, dessert chinois
 Tarte aux patates douces, dessert traditionnel du sud des États-Unis
 Tarte hawaïenne aux patates douces, mets hawaïen à base de patates douces pourpres et de haupia

Pathologies 
 Anthracnose ou gale de la patate douce, affection provoquée par Elsinoe batatas 
 Maladies de la patate douce, maladies affectant les plants en phase de culture et les tubercules stockés
 Petite feuille de la patate douce, maladie due à une espèce de phytoplasmes, Candidatus Phytoplasma aurantifolia
 Rouille blanche de la patate douce, affection provoquée par Albugo ipomoeae-panduratae
 Virose de la patate douce, maladie virale

Ravageurs 
 Aleurode de la patate douce, autre nom de l'Aleurode du tabac,  espèce d'insectes hémiptères de la famille des Aleyrodidae 
 Casside de la patate douce (Aspidimorpha quinquefasciata), espèce d'insectes coléoptères de la famille des Chrysomelidae
 Charançon de la patate douce, espèces d'insectes coléoptères
 Punaise de la patate douce (Spartocera batatas), espèce d'insectes hémiptères de la famille des Coreidae
 Pyrale de la patate douce (Megastes grandalis), insecte ravageur de la patate douce
 Ravageurs de la patate douce, insectes responsables de dommages aux cultures
 Virus de la marbrure plumeuse de la patate douce, espèce de phytovirus de la famille des Potyviridae

Cinéma 
 Le Cochon aux patates douces (1971), film documentaire de Barbet Schroeder